Turro – quartiere di Milano
Turro – stazione metropolitana di pertinenza del suddetto quartiere
Turro – frazione di Podenzano in provincia di Piacenza
Turro – l'unica frazione di Monvalle in provincia di Varese